Кейси Кейсем (, 27 апреля 1932 — 15 июня 2014) — американский радиоведущий и актёр. С 1970 до 2009 года вёл музыкальные радио хит-парады American Top 40, American Top 20 и American Top 10, которые стали стандартом радиочартов, а он сам «Королём чартов» («King of the Countdowns»). Удостоен персональной звезды на знаменитой Голливудской «Аллее славы» (1981) и включён в Национальный зал славы радио (1985). В 1997 году журнал Billboard наградил его своей первой премией Lifetime Achievement Award, а в 2003 году он стал первым лауреатом в категории «Radio Icon» на церемонии Radio Music Awards.

Биография 
Родился 27 апреля 1932 года в Детройте (штат Мичиган, США), имя при рождении Kemal Amin Kasem. Его родители по происхождению были иммигрантами, ливанскими друзами.
Учился в Northwestern High School в Детройте и в Университете Уэйна (Детройт).

Во время службы в армии в Корее, Кейси работал на военном радио (Armed Forces Radio Service). После увольнения в 1954 году, он работал в качестве диск-жокея в Детройте, Кливленде, Буффало, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Дважды женат: Линда Майерс (Linda Myers; первая жена в 1972—1979, трое детей) и Джин Кейсем (вторая жена в 1980—2014; один ребёнок). Дети от первого брака: сын Майк (Mike) и дочери Джулия (Julie) и Керри Кейсем (Kerri Kasem).
Кейсем был веганом.

Работал на ТВ и радиокомпаниях ABC, Westwood One и AMFM Radio Networks. В 1970—1988 и 1998—2009 Кейси вёл американский хит-парад радиошоу American Top 40 (AT40), American Top 20 и American Top 10. В перерыве между контрактами (с января 1989 по март 1998) он был радиоведущим шоу-программ Casey’s Top 40, Casey’s Hot 20 и Casey’s Countdown у конкурирующего крупнейшего радиосиндиката Westwood One Radio Networks. Его передача стала синонимом стандарта формата радиочартов, а сам Кейси считался непререкаемым «Королём чартов» («King of the Countdowns»).

В 1964—2013 годах Кейсем принял участие примерно в сотне фильмов и телесериалах, но прежде всего известен своим «голосом» персонажа Шэгги Роджерса из известного мультсериала Скуби-Ду. Кроме того, часто играл самого себя (камео). В 1985 году Кейсем включён в Национальный зал славы радио (National Association of Broadcasters Hall of Fame).

В последние годы страдал болезнью Паркинсона. Умер в больнице St. Anthony’s Hospital в Gig Harbor в штате Вашингтон (США), в окружении членов семьи и друзей.

Фильмография

Примечания

Литература 
 Durkee, Rob. American Top 40: The Countdown of the Century, Schriner Books, New York, 1999. ISBN 0-02-864895-1
 Battistini, Pete. «American Top 40 with Casey Kasem (The 1970s)», Authorhouse.com, January 31, 2005. ISBN 1-4184-1070-5

Ссылки 
 
 American Top 40 Honors Casy Kasem with On-Air and Online Tribute. premiereradio.com LOS ANGELES, June 15, 2014
 voicechasers.com
 Casey Kasem Remembered (1932—2014). PHOTO GALLERIES billboard.com June 15, 2014
 Denise Warner. Casey Kasem: 4 Video Moments to Remember. billboard.com June 15, 2014

Радиоведущие США
Радиоведущие XX века
Радиоведущие XXI века
Телеведущие США
Актёры озвучивания США
Актёры XX века
Голливудская «Аллея славы»
Умершие в округе Пирс (Вашингтон)
Умершие от деменции
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Выпускники Университета Уэйна